Historiquement, le nom Île-de-France désignait le domaine royal français.

Actuellement, l'Île-de-France est une région administrative française.

Ce nom peut également désigner :

Canada

 Île de France, une île située de la baie Ignace, du réservoir Taureau, en Matawinie, dans Lanaudière, au Québec;
 Passe de l'Île de France, chenal du territoire non organisé de la Baie-de-la-Bouteille, dans le réservoir Taureau, dans la MRC de Matawinie, dans Lanaudière, au Québec.

 Danemark

 L'île de France, île du Groenland nommée ainsi par le « duc d'Orléans » ;

France

 l'Île-de-France, un paquebot français qui navigua de 1927 à 1959 ;
 l'Île-de-France, une race ovine ;
 Île de France, un groupe de rock identitaire français créé en 1998 ;
 Île de France, une police d’écriture de 1960 dessinée par Enric Crous-Vidal
 Île de France, un secteur du quartier Planoise à Besançon.
 la circonscription Île-de-France, une circonscription électorale française pour les élections européennes.
 le train Île de France, relation Trans-Europ-Express reliant Paris à Amsterdam via Bruxelles, Anvers, Rotterdam et La Haye.

Régiment d'Île-de-France, un régiment français d'Ancien Régime.
Régiment colonial d'Île-de-France, un régiment colonial français d'Ancien Régime.
 L'escadron de chasse 2/5 Île-de-France est une unité de l'armée de l'air française.

Maurice
 Île de France, ancien nom de l'île Maurice de 1715 à 1810.

Homonymie de toponyme